Huf – hufiec, zwarty oddział wojska
 František Huf – czeski kulturysta
 HUF – kod ISO 4217 węgierskiego forinta

Zobacz też 
 Huff